Сюллі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний захід від Діжона, 85 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 229 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 529,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сюллі на сайті французького Національного інституту географії
 Сюллі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюллі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюллі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюллі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара